Євген Олександрович Успенський (25 листопада 1901— 31 січня 1977, Одеса) — вчений, доктор медичних наук, завідувач кафедри патоморфології Одеського медичного інституту (1956—1973).

Помер 31 січня 1977 року, похований на Другому християнському кладовищі Одеси.

Посилання 
 Успенський Євген Олександрович

Науковці Одеського медичного університету